Drugie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w norweskim Lillehammer. Pierwszy z konkursów indywidualnych został rozegrany 5 grudnia, natomiast drugi dzień później. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego planowano przeprowadzić 4 grudnia, lecz zostały przeniesione na 5 grudnia, a do drugiego 6 grudnia. Z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych oba konkursy indywidualne, które miały się odbyć na skoczni HS138 zostały przeniesione na skocznię HS100. Pierwszy konkurs został dodatkowo ograniczony do jednej serii. Wygrał go Severin Freund, drugie miejsce zajął Kenneth Gangnes, a trzecie - Andreas Stjernen. Najlepszy z Polaków, Kamil Stoch zajął w nim 15. miejsce. Dzięki zwycięstwu, Freund objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, którego nie oddał także po drugim konkursie rozegranym na normalnej skoczni, w którym zwyciężył jeden z zawodników gospodarzy, Kenneth Gangnes, w „generalce” cyklu tracąc do Niemca 1 punkt. Z polskich zawodników najlepiej zaprezentował się Stefan Hula, zajmując 11. pozycję, zaś pozostali Polacy nie awansowali do II serii wraz z liderem kadry, Kamilem Stochem, który skakał najsłabiej na Lysgårdsbakken, plasując się na 47. miejscu.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Lillehammer był Robert Selbekk-Hansen, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym został Mika Jukkara, natomiast jego asystentem – Thomas Klauser.

Wyniki

Pierwszy konkurs indywidualny 
Konkurs ograniczono do jednej serii, w którym wzięli udział wszyscy zawodnicy zgłoszeni do odwołanych kwalifikacji.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Lillehammer

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 

Lillehammer
Puchar Świata w skokach narciarskich w Lillehammer
2015 w Norwegii